Ви́ктор Васи́льевич Шара́пов (17 марта 1931, Москва — 5 ноября 2019) — советский и российский журналист, генерал-майор КГБ в отставке, Чрезвычайный и полномочный посол СССР.
Соратник Ю. В. Андропова.

Член ЦРК КПСС (избирался на XXVII съезде КПСС (1986)).
Депутат Верховного Совета РСФСР от Ливенского избирательного округа Орловской области (избирался в 1985 году).

Биография 
Родился в семье выходцев из крестьян Тульской области.

Окончил китайское отделение Московского института востоковедения, где учился в 1949—1954 гг., страновед по Китаю. Познакомился там с Юлианом Семёновым и Евгением Примаковым.
Затем работал в международном отделе редакции газеты «Красная звезда».

В 1959—1960 годах сотрудник журнала «Дружба», издававшегося в Пекине для советских читателей.
С 1961 по 1971 год корреспондент газеты «Правда» в Китае.

Работал по китайскому направлению в отделе социалистических стран ЦК КПСС, возглавляемом Ю. В. Андроповым.

В мае 1971 года стал помощником Председателя КГБ Ю. В. Андропова.

С мая 1982 года помощник секретаря ЦК КПСС, Генерального секретаря ЦК КПСС с декабря 1982 года Ю. В. Андропова. После смерти Андропова в 1984 году был помощником сначала Черненко, затем Горбачёва.

С 26 февраля 1988 по 22 апреля 1992 года был последним Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР и первым послом Российской Федерации в Болгарии.

В 1992—2019 годах — президент Общероссийской общественной организации «Союз друзей Болгарии».

Умер в 2019 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов
 Орден Красной Звезды
 медаль КНР «Китайско-советской дружбы»

Сочинения 
В. Шарапов автор трёх книг в соавторстве с Ю. Жуковым:
 «Вьетнам, 1965. Из записных книжек журналистов» — , 1965.
 «Отпор. Записки специальных корреспондентов „Правды“ в Демократической Республике Вьетнам. 1965—1966» — , 1966.
 «Народ на войне. Вьетнамский дневник» — , 1972.

Примечания

Ссылки 
 
 Шарапов В. В. Юрий Андропов: Путь к обновлению // Российский кто есть кто. — 2004. — № 1.

Журналисты газеты «Правда»
Сотрудники КГБ СССР
Послы СССР в Болгарии
Послы Российской Федерации в Болгарии
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Дружбы народов
Кавалеры ордена Красной Звезды
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище